В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мартіна Навратілова і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Мерседес Пас і Наташа Звєрєва 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Мерседес Пас /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Ліз Грегорі /  Гретхен Магерс (півфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Проса (півфінал)

 Лейла Месхі /  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (2-ге коло)
 Регіна Райхртова /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)
 Лаура Гільдемейстер /  Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open